Een lijst van goede koks; Lijst van bekende chef-koks
 Een Nederlands televisieprogramma; Topkok (televisieprogramma)